Der Name Sejong bezeichnet:
 den König Sejong, der als 4. Herrscher der Joseon-Dynastie und Erfinder der koreanischen Schrift in Korea verehrt wird

des Weiteren findet der Name in folgenden Namen Verwendung:
 King Sejong Institute Foundation, ein Bildungsinstitut für die koreanische Sprache in Südkorea
 Sejong Center, ein in Seoul befindliches kulturelles Zentrum mit Theater, Veranstaltungshalle und Kunstgalerie
 Sejong City, eine im Jahr 2012 neu gegründete Stadt in Südkorea
 Sejong University, eine im Jahr 1940 gegründete und 1979 in Sejong University umbenannte Universität in Seoul

siehe auch:
 Sejong wird auch durch die chinesischen Zeichen 世宗 dargestellt, siehe Shizong.